Lásd még: $ (egyértelműsítő lap)

amerikai dollár, az Amerikai Egyesült Államok hivatalos fizetőeszköze; más országokban is használatos, például Ecuadorban és Panamában, valamint az Amerikai Egyesült Államok külbirtokain
ausztrál dollár, Ausztrália, Heard-sziget és McDonald-szigetek, Karácsony-sziget, Kiribati, Kókusz (Keeling)-szigetek, Nauru, Norfolk-sziget hivatalos fizetőeszköze
bahamai dollár, Bahama-szigetek hivatalos fizetőeszköze
barbadosi dollár, Barbados hivatalos fizetőeszköze
belize-i dollár, Belize hivatalos fizetőeszköze
bermudai dollár, Bermuda hivatalos fizetőeszköze
brunei dollár, Brunei hivatalos fizetőeszköze
fidzsi dollár, Fidzsi-szigetek hivatalos fizetőeszköze
guyanai dollár, Guyana hivatalos fizetőeszköze
hongkongi dollár, Hongkong hivatalos fizetőeszköze
jamaicai dollár, Jamaica hivatalos fizetőeszköze
kajmán-szigeteki dollár, Kajmán-szigetek hivatalos fizetőeszköze
kanadai dollár, Kanada hivatalos fizetőeszköze
kelet-karibi dollár, Anguilla, Antigua és Barbuda, Dominikai Közösség, Grenada, Montserrat, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek hivatalos fizetőeszköze
libériai dollár, Libéria hivatalos fizetőeszköze
namíbiai dollár, Namíbia hivatalos fizetőeszköze
nemzetközi dollár, elvi pénzmennyiség, árfolyamát 1:1 arányban az amerikai dollárhoz rögzítették
Salamon-szigeteki dollár, Salamon-szigetek hivatalos fizetőeszköze
suriname-i dollár, Suriname hivatalos fizetőeszköze
szingapúri dollár, Szingapúr hivatalos fizetőeszköze
tajvani új dollár, Tajvan hivatalos fizetőeszköze
Trinidad és Tobagó-i dollár, Trinidad és Tobago hivatalos fizetőeszköze
tuvalui dollár, Tuvalu hivatalos fizetőeszköze
új-zélandi dollár, Új-Zéland hivatalos fizetőeszköze
zimbabwei dollár, Zimbabwe hivatalos fizetőeszköze

Lásd még: dollárjel

Pénzegységek